Рудольф Рамек (; , , Австрийская Силезия — , ) — австрийский политик, Федеральный канцлер Австрии в 1924—1926 годах.

Биография 
Рамек родился в Тешине в Австрийской Силезии (ныне — польский Цешин). Член христианско-социальной партии. Занимал пост Федерального канцлера Австрии с 20 ноября 1924 по 20 октября 1926 года. С 15 января 1926 по 20 октября 1926 также занимал пост министра иностранных дел Австрии. Умер в Вене и похоронен на Зальцбургском муниципальном кладбище.

Примечания

Ссылки 
 Краткая биография на сайте Федерального собрания Австрии

Председатели Национального совета Австрии